«Обман» — название фильмов:
 Обман (фильм, 1909) (The Deception) — фильм Дэвида Уорка Гриффита.
 Обман (фильм, 1915) (The Cheat) — фильм Сесиля Блаунта де Милля.
 Обман (фильм, 1946) (Deception) — фильм Ирвинга Рэппера.
 Обман (фильм, 1983) — фильм Николая Раужина.
 Обман (фильм, 1978) — фильм производства СССР.
 Обман (фильм, 1991) (Deceived) — фильм Дэмиена Харриса.
 Обман (фильм, 2007) (The Lookout) — фильм Скотта Фрэнка.

Обманы 
Обманы: 
 Обманы (фильм, 1985) — американский (США) фильм (драма, триллер, детектив) режиссёров Роберта Чено и Мелвилла Шэвелсона по одноимённому роману Джудит Майкл.